Catherine Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Yiew, ö, Maluku Utara,

Marshallöarna 

 Kwajalein Atoll (atoll i Marshallöarna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar